Cet article présent la liste des 300 députés élus au Parlement grec à la suite des élections législatives grecques de 2007.

Liste des députés

Modifications 
  : Kostas Koukodimos (ND) se déclare indépendant.
  : Diamanto Manolakou, Antonis Skyllakos et Yannis Giokas remplacent Elpida Pantelaki, Takis Tsiogas et Dimos Koumpouris (KKE).
  : Kostas Koukodimos retourne au sein du groupe parlementaire ND.
  : Stavros Daïlakis est exclu du groupe ND.
  : Stavros Daïlakis retourne au sein du groupe ND.
  : Petros Tatoulis (ND) se déclare indépendant.
  : Andreas Makripidis remplace  (PASOK) qui démissionne à la suite d'accusations de scandale.
  : Giorgos Papakonstantinou et Sylvana Rapti (PASOK) démissionnent à la suite de leur élection au Parlement européen. Ils sont remplacés par Yannis Vlantis et Thanasis Tsouras.
  : Georgios Georgiou remplace Thanos Plevris (LAOS), élu au Parlement européen.
  : Sophia Andriopoulou remplace  (SYRIZA), décédé le .
  : Yannis Manolis (ND) démissionne en raison de différends avec son parti. Il est remplacé par Dimitris Kranias.

Notes et références

Source 
 
 

12